Наумово — название населённых пунктов в России:

 Наумово — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Наумово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Наумово — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Наумово — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Наумово — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Наумово — село в Сухиничском районе Калужской области.
 Наумово — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Наумово — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Наумово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Наумово — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Наумово — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Наумово — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Наумово — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Наумово — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Наумово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Наумово — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Наумово — деревня в Рыбно-Слободском районе Татарстана.
 Наумово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Наумово — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Наумово — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Наумово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Наумово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Наумово — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Наумово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Наумово — село в Ярославском районе Ярославской области.